Муле́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, адміністративний центр департаменту Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 90 км на північ від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 10180 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 18773,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мулен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Альє